Abdallah Ben Mansour, né le  à Sfax en Tunisie, est un responsable communautaire musulman en France. Il a été secrétaire général de l'Union des organisations islamiques de France (UOIF) à partir de sa création en 1983.

Références 

Membre de Musulmans de France
Naissance en avril 1959
Naissance à Sfax